Шестой турнир по футболу в рамках  Панамериканских игр прошёл с 31 июля по 12 августа 1971 года в пяти городах Колумбии: Кали, Картаго, Буга, Пальмира, Тулуа. Двенадцать команд были разделены на три группы по четыре команды. Мексика защищала чемпионский титул. После группового этапа шёл финальный раунд.

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Финальный раунд

Победитель

Ссылки 
 RSSSF archive

Панамериканские игры
Панамериканские игры 1971
1971